O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2007 foi a 28ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o sexto título e jogar em Liga dos Campeões da África 2007.  Não clube jogar em 2007 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 Sporting Clube da Praia, campeão do campeonato do 2004
 SC Sal Rei, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 SC Morabeza, campeão de Liga Insular da Brava
 Vulcânicos, campeão de Liga Insular do Fogo
 Académica da Calheta, campeão de Liga Insular do Maio
 Académico do Aeroporto, campeão de Liga Insular do Sal
 Scorpion Vermelho, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Académica da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Rosariense Clube, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 Sporting Clube do Porto Novo, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Académica (Mindelo), campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2007 da Campeonato Nacional teve o Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
2007 em Cabo Verde